Khe steht für:

 Khe, Buchstabe des arabischen Alphabets des Sindhi, siehe Kāf

KHE bezeichnet:

 Kohlenhydrateinheit
 Flughafen Cherson (IATA-Code)

Keh ist ein Namensteil von:
 Willi Münch-Khe (1885–1960), deutscher Bildhauer

KHE